Belle Poule (; от  и )

Четыре французских фрегата
 Belle Poule (1765) — французский фрегат, служивший во французском флоте с 1765 по 1780 годы.
 
 Belle Poule (1828) — 60-пушечный фрегат первого ранга класса Surveillante, на котором останки Наполеона были перевезены с острова Святой Елены во Францию.
 

Другое
 A-la Belle Poule (причёска) — дамская высокая причёска из собственных и накладных волос, созданная в эпоху Марии-Антуанетты.
  — парижский бордель